

Presentación previa 
Matthew Ebden fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Lu Yen-hsun derrotó en la final a Marius Copil.

Cabezas de serie 

  Daniel Evans (Segunda ronda)
  Jordan Thompson (Semifinales)
 ' Lu Yen-hsun (Campeón)
  Bjorn Fratangelo (Semifinales)

<ol start=5>
  Dustin Brown ''(Cuartos de final)
  Tim Smyczek ''(Primera ronda)
  Wu Di ''(Segunda ronda)
  Saketh Myneni ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Aegon Surbiton Trophy 2016